Miejscowości w USA:
 Pleasant Run – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Pleasant Run (ang. Pleasant Run Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence